

Astronomia 
 Cratere Baro – cratere di Marte

Giochi 
Baro – nel gioco, persona che commette scorrettezze.

Geografia 
Baro, fiume dell'Etiopia.
 Baro – città e sottoprefettura del Ciad
Baro, comune della Guinea.
Baro, città della Nigeria.

Altro 
Baro Urbigerus, scrittore di alchimia del XVII secolo.